Rheinau ist der Name verschiedener geographischer Objekte:

Gemeinden:
 Rheinau (Baden), Stadt im Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Rheinau ZH, Gemeinde im Kanton Zürich, Schweiz
 Rhinau, Gemeinde im Elsass, Frankreich

Stadtteile:
 Rheinau (Mannheim), Stadtteil von Mannheim, Baden-Württemberg
 Rheinau (Rastatt), Stadtteil von Rastatt, Baden-Württemberg

Gebiete:
 Rheinau-Tentscha, Exklave der Gemeinde Eschen in Liechtenstein
 Rheinau (gemeindefreies Gebiet), gemeindefreies Gebiet im Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Werthchen oder Rheinau, ehemalige Insel im Rhein bei Köln, heute Halbinsel am Kölner Rheinauhafen mit drei Museen der Kölner Altstadt
 Naturschutzgebiet Rheinau, ehemaliges Schutzgebiet am Bodensee in Vorarlberg

Gebäude:
 Kloster Rheinau, Kloster auf dem Gebiet der Gemeinde Rheinau ZH
 Sportpark Rheinau, Stadion des FC Balzers
 Rheinauhafen, Hafen in Köln
 Hof Rheinau, ehemaliger herrschaftlicher Hof in Neuwied, Rheinland-Pfalz

Historische Objekte:
 Rheinau (Reichsgau Tirol und Vorarlberg), historische Gemeinde 1938–46, umfasste Fußach, Gaißau, Höchst
 Rheinau (Münzstätte), Münzstätte auf dem Gebiet von Rheinau ZH

Siehe auch:
 Rheinaue
 Umspannwerk Mannheim-Rheinau